Chengnan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chengnan (köping i Kina, Fujian, lat 26,66, long 119,53), 
 Chengnan (köping i Kina, Chongqing, lat 30,63, long 107,85), 
 Chengnan (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar